Bezirksleitung steht für:

 ein Gliederungskonzept in der KPD
 ein Gliederungskonzept in der SED, siehe Sozialistische Einheitspartei Deutschlands#Bezirksleitung
 des Amt eines einem Bezirk vorstehenden Bezirksleiters oder Bezirksführers; vgl. auch Struktur der NSDAP#Kreisleiter